Muhl steht für:

 Muhl (Neuhütten), Ortsteil der Ortsgemeinde Neuhütten, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Muhl ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Muhl (1686–1757), deutscher Fernkaufmann in Danzig
 Abraham Ludwig Muhl (1768–1835), deutscher Kaufmann und Senator in Danzig
 Connor Muhl (* 2000), US-amerikanischer Schauspieler, Filmkomponist und Musiker
 Friedrich Muhl (1732–1797), deutscher Fernkaufmann und Ratsherr in Danzig
 Iris Muhl (* 1970), Schweizer Schriftstellerin
 Jacob Muhl (1646–1718), deutscher Kaufmann
 John Muhl (1879–1943), deutscher Staatsanwalt und Chef der Kriminalpolizei in Danzig, Landeshistoriker des Danziger Raumes 
 Karl Muhl (1826–1897), hessischer Richter und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Lars Muhl (* 1950), dänischer Autor, Musiker, Mystiker und Seher
 Theodor Muhl (1866–1929), hessischer Kreisrat und Kreisdirektor im Kreis Schotten
 Ulrich Muhl (1936–2014), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Muhle
 Mul (Begriffsklärung)
 Mull